Clarence Lightner (1921-2002), homme politique américain. 
Winnie Lightner (1899-1971), actrice américaine.

Voir aussi 
Contre Lightner, une déclaration au bridge.